Чемпионат Германии по регби () — первенство Германии по регби-15 в высшем дивизионе (). Соревнование проводится под руководством Немецкой федерацией регби. Лига является преимущественно любительской, только две («Франкфурт 1880» и «Хайдельбергер РК») из лучших десяти команд дивизиона обладают профессиональным статусом.

В сезоне 2012/13 формат турнира претерпел серьёзные изменения: число участников возросло с 10 до 24, лига была разделена на четыре региональных группы. Второй дивизион чемпионата Германии — Вторая Бундеслига — отныне будет проводиться по таким же правилам. В чемпионате выступает одна команда из Люксембурга.

История 
Первый чемпионат Германии был проведён в 1909 году. С самого начала лучшая команда страны определялась в рамках финального матча (или матчей) — единственное исключение составил сезон 2001/02. Создание Бундеслиги произошло в 1971 году в ФРГ, в период разделения Германии. Вскоре состав участников стабилизировался: в двух группах лиги играло 16 команд, половина которых представляла северную часть страны, другая половина — южную. При этом пять южных команд играли в городе Хайдельберг, а после 1975 года все северные базировались в Ганновере.

Порядок проведения турнира несколько раз менялся. В сезоне 1997/98 лига насчитывала восемь клубов — разделение по группам было упразднено. В 1998—2001 годах снова была введена система региональных дивизионов. По три лучшие команды из обоих дивизионов проходили в финальную часть соревнования, которая проводилась по двухкруговой системе. Затем два лидера финальной части играли в финальном раунде, также состоявшем из двух встреч. Худшие три команды каждой региональной группы проводили мини-турнир с лучшими клубами Второй Бундеслиги за право продолжить выступления в ведущем дивизионе.

С 2001 года концепция региональных групп вновь покинула регламент, и вновь восемь команд проводили турнир в два круга. Лучшие коллективы сезона боролись за чемпионский титул, причём финальный раунд теперь включал только одну встречу. Первый сезон нового формата, 2001/02 впервые в истории немецкого регби завершился вместе с регулярным чемпионатом, и его победитель — «ДРК Ганновер» — также стал чемпионом страны. Интересно, что в первых 34 финалах Бундеслиги неизменно играла какая-либо команда из Ганновера. Традиция прервалась только в 2006 году, и с тех пор в решающем матче не играл ни один клуб из этого города.

Чемпион сезона 2007/08, «Франкфурт 1880», до того не становился чемпионом в течение 83 лет (с 1925 года). 19 июля 2008 года прошла ежегодная встреча Германской федерации регби, на которой было решено расширить состав участников высшего дивизиона, а также несколько изменить регламент. В сезоне 2008/09 играли девять клубов, а через год Бундеслига насчитывала уже десять участников. Была реформирована система плей-офф — теперь в финальную стадию проходили четыре лучших клуба. В 2009 году за право остаться в высшей лиге непосредственно соревновались две команды. Спустя сезон Бундеслигу покинули уже два коллектива, а борьбу за продолжение выступлений в элите провели четыре команды.

Уровень команд первого и второго дивизионов немецкого регби сильно различается. Клуб «Виктория Линден», одержавший победу в Северном и Восточном дивизионе Второй Бундеслиги 2009/10, отказался от повышения в классе, отметив в качестве причин дополнительные расходы на транспорт и ограниченный подбор игроков, не позволявший конкурировать в высшей лиге. Чемпион Южного и Западного дивизиона, «Штутгарт», также отказался от выхода в Первую Бундеслигу. Так, число участников главной лиги страны сократилось до восьми. Кроме того, впервые высший дивизион должен был остаться без участия ганноверских команд. Клуб «Ганновер 78» выразил протест в отношении сокращения лиги. В июле 2010 года делегаты ежегодного собрания национальной федерации приняли решение о предоставлении команде места в числе участников Бундеслиги на следующий сезон. В феврале 2011 года федерация объявила о скором расширении числа участников до десяти.

В июле 2012 года собрание федерации одобрило проект реформации Бундеслиги, предложенный бывшим игроком сборной Германии Мануэлем Вильгельмом. Новая система предполагает участие 24 команд, распределённых по четырём региональным группам. В финал отныне будут выходить не четыре, а восемь коллективов. Одна из главных целей реформы — сокращение расходов клубов, связанных с транспортировкой.

Участники 
Сезон 2012/13.

Северная группа 
 «Виктория Линден»
 «Гамбург»
 «Ганновер 78»
 «Германия Лист»
 «Санкт-Паули»

Восточная группа 
 «Берлин»
 «Берлин 03»
 «Берлин 92»
 «Лейпциг»
 «Потсдам»

Западная группа 
 «Ахен»
 «Кёльн»
 «Люксембург»
 «Майнц»
 «Франкфурт 1880»
 «Хойзенштамм»

Южная группа 
 «Нойенхайм»
 «Пфорцхайм»
 «РГ Хайдельберг»
 «Хайдельбергер РК»
 «Хайдельбергер ТВ»
 «ТСВ Хандшусхайм»

Результаты 
Чемпион Германии определяется по результатам финального матча (за исключением сезона 2001/02), который на данный момент разыгрывают две лучшие команды регулярного сезона.

Победители и финалисты

Индивидуальная статистика 
Лучшие бомбардиры сезонов (по количеству попыток и очков):

Примечания

Ссылки 
 Сайт национальной федерации

Турниры по регби
Регби в Германии
Германия